Тильтиль () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население города — 5168 человек (2002). Город и коммуна входит в состав провинции Чакабуко и Столичной области.

Территория — 653 км². Численность населения — 19 312 жителя (2017). Плотность населения — 29,6 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 50 км на северо-запад от столицы Чили города Сантьяго.

Коммуна граничит:
 на севере — c коммуной Льяйльяй;
 на северо-востоке — c коммуной Ринконада;
 на востоке — с коммуной Колина;
 на юге — c коммуной Лампа;
 на западе — c коммунами Ольмуэ, Килпуэ;
 на северо-западе — c коммуной Ихуэлас.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население коммуны составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны
Коммуна Тильтиль (citypopulation.de)

Примечания 

Коммуны Чили
Города Чили